Сэр Майкл Берридж (; 22 октября 1938, Гатума, ныне Кадома (Зимбабве) — 12 февраля 2020) — британский физиолог и биохимик. Доктор философии (1965), почётный профессор Кембриджа.
Член Лондонского королевского общества (1984), иностранный член Национальной академии наук США (1999) и Американского философского общества (2007). Рыцарь-бакалавр (1998).
Лауреат наипрестижнейших отличий, в частности премий Ласкера (1989) и Вольфа (1995), Thomson Reuters Citation Laureate (2002). Наиболее известен открытием инозитолтрифосфата.

Окончил Университет Зимбабве, получив степень бакалавра с первоклассным отличием (1960).
Затем отправился в Англию, занимался у В. Уиглсуорта в Кембриджском университете и в 1965 году получил там степень доктора философии. Являлся постдоком в США. В 1969—1990 и с 1994 года работал в Кембриджском университете. Фелло Тринити-колледжа (1972). Получил известность как исследователь передачи сигнала.

Член Европейской Академии (1989) и EMBO (1991), иностранный член Американской академии искусств и наук (1999).

Награды и признание 

 1985 — 
 1986 — Международная премия короля Фейсала
 1986 — 
 1987 — 
 1988 — Международная премия Гайрднера
 1989 — Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования
 1991 — 
 1991 — Королевская медаль
 1994 — Премия Хейнекена
 1995 — Премия Вольфа по медицине
 1996 — Премия Мэссри
 1999 — 
 2002 — Thomson Reuters Citation Laureate (по медицине)
 2005 — Премия Шао

Примечания 

физиологи
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
члены Европейской академии
члены EMBO
Профессора Кембриджского университета
Награждённые Королевской медалью
Лауреаты премии короля Фейсала
Лауреаты международной премии Гайрднера
Лауреаты Ласкеровской премии
Лауреаты премии Хейнекена
Лауреаты премии Вольфа по медицине
Лауреаты премии Шао
Clarivate Citation Laureates